Grünwald Géza (1910–1942) matematikus
 Grünwald Géza (1933–) polgármester